Sammy Lee (1920–2016) – amerykański skoczek do wody, mistrz olimpijski
 Sammy Lee (ur. 1958–2012) – brytyjski naukowiec, specjalizujący się w badaniach płodności
 Sammy Lee (ur. 1959) – angielski piłkarz i trener
 Sammy Lee – choreograf